Contergan bezeichnet:

 ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Thalidomid
 den mit diesem Medikament verbundenen Contergan-Skandal
 einen Film über den Arzneimittelskandal, Contergan (Film)